L'Angoucht Nazran (en ) est un club russe de football basé à Nazran.

Historique 
 1993 : fondation du club sous le nom de Ingouchetia Nazran
 1995 : le club est renommé Angoucht Nazran
 2019 : en manque de fonds à la suite du retrait de son sponsor Rosneft, l'Angoucht se retire du football professionnel à l'issue de la saison 2018-2019 et est volontairement relégué en quatrième division

Bilan sportif

Classements en championnat 
La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat.

Bilan par saison 
Légende

Entraîneurs 
La liste suivante présente les différents entraîneurs connus du club.

  Timur Kouriev (1993-)
  Oumar Markhiev (-)
  Boris Kaïouchnikov (-)
  Timur Kouriev (-)
  Daud Malsagov (-)
  Beslan Albakov (-)
  Oumar Markhiev (-)
  Jamil Markhiev (-)
  Isa Markhiev (-)
  Kazbek Tariev (-)
  Oumar Markhiev (-)
  Timur Zanguiev (-)
   (-)
  Timur Zanguiev (-)
   (-)
  Aleksandr Laptev (-)
   (-)
  Arslan Khalimbekov (-)
   (-)
  Oumar Markhiev (-)
  Timur Zanguiev (-)
  Isa Markhiev (-)
  Mouslim Daliev (-)
  Isa Markhiev (-)
  Arslan Khalimbekov (-)
  Isa Markhiev (-)

Notes et références 

Club de football en Russie
Club de football fondé en 1993